Rautert ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Rautert (1783–1858), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Miriam Rautert (* 1996), deutsch-trinidadisches Model und Schönheitskönigin
 Neville Rautert (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Timm Rautert (* 1941), deutscher Fotograf